

Pessoas
Simón Bolívar — revolucionário da América do Sul nascido na Venezuela
Bolívar Modualdo Guedes — ex-futebolista brasileiro nascido em 1954
Fabian Guedes — futebolista brasileiro nascido em 1980  mais conhecido como Bolívar

Topónimos

Bolívia
Bolívar (Bolívia) — província no departamento de Cochabamba

Colômbia
Bolívar (departamento)
Ciudad Bolívar (Antioquia) — cidade no departamento de Antioquia
Ciudad Bolívar (Bogotá) — distrito de Bogotá
El Carmen de Bolívar — cidade no departamento de Bolívar
Bolívar (Cauca)

El Salvador
Bolívar (El Salvador)

Equador
Bolívar (província do Equador)

Espanha
Cenarruza-Puebla de Bolívar — município da Biscaia, País Basco

Estados Unidos
Bolivar (Missouri)
Bolivar (Ohio)
Bolivar (Pensilvânia)
Bolivar (Tennessee)
Bolivar (Virgínia Ocidental)
Bolivar Peninsula
Condado de Bolivar, no Mississippi

Peru
Bolívar (província do Peru)
Bolívar (distrito de San Miguel)
Bolívar (distrito de Bolívar)

Venezuela
Bolívar (estado)
Bolívar (município de Aragua)
Bolívar (Trujillo)
Bolívar (Táchira)
Bolívar (Sucre)
Bolívar (Monagas)
Bolívar (Yaracuy)
Bolívar (Barinas)
Bolívar (Falcón)
Ciudad Bolívar — cidade
Pico Bolívar
Cerro Bolívar
Bolívar venezuelano — moeda oficial da Venezuela

Outros
Club Bolívar — clube de futebol da Bolívia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes